

Sigle 
 Ulster Volunteer Force – organizzazione paramilitare nordirlandese
 Unione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari dell'Alto Adige – organizzazione antincendio della provincia autonoma di Bolzano, in Italia

Codici 
 UVF – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Hewanorra, Vieux Fort, Saint Lucia